Юніорський чемпіонат світу з хокею із шайбою 2011 — 13-й розіграш чемпіонату світу з хокею серед юніорських команд. Чемпіонат приймають німецькі міста Кріммічау та Дрезден. Турнір проходить з 14 по 24 квітня 2011 року.

Команди-учасниці

Регламент змагань 
Згідно з регламентом змагань, 10 команд, що поділені на дві рівні групи, проводять по чотири зустрічі всередині групи за круговою системою. За підсумками цих поєдинків, переможці груп одразу потрапляють до півфіналів, команди, що посіли 2-е та 3-є місця виходять до чвертьфіналів. Решта команд потрапляють до втішного раунду, де змагаються за право на наступний рік виступати в елітному дивізіоні.

Група A

Група В

Втішний раунд 

За підсумками змагань у втішному раунді, дивізіон найсильніших покинули юніорські збірні команди Норвегії та Словаччини.

Плей-оф

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за 5-е місце

Матч за третє місце

Фінал

Найкращі бомбардири 

Джерело: iihf.com

Найкращі голкіпери 
Мінімум 120 ігрових хвилин

Джерело: iihf.com

Нагороди 
Найкращі гравці, обрані дирекцією ІІХФ
Найкращий воротар:  Джон Гібсон
Найкращий захисник:  Райан Мерфі
Найкращий нападник:  Микита Кучеров

Дивізіон І

Група А 
Матчі проходили у латвійській Ризі 11 — 17 квітня.

Група В 
Матчі проходили у словенському Мариборі 10 — 16 квітня.

Дивізіон ІІ

Група А 
Матчі проходили у румунському Брашові 19 — 25 березня.

Група В 
Матчі проходили в українському Донецьку 27 березня — 2 квітня.

Дивізіон ІІІ

Група А 
Матчі проходили на Тайвані у місті Тайбей 11 — 17 квітня.
Таблиця

Півфінали
  —  12:1
  —  5:6
Матч за 3-є місце
  —  2:4
Фінал
  —  6:2

Група В 
Матчі проходили в Мексиці у Мехіко 13 — 20 березня.
Таблиця

Джерела 
 Офіційні результати на сайті ІІХФ
 Результати на сайті hokej.sfrp.cz
 Сторінка на сайті hockeyarchives.info

2011 у хокеї з шайбою
Чемпіонат світу з хокею із шайбою (юніори)